Highbridge – paese del Somerset (Regno Unito)
 Highbridge – quartiere del Bronx, New York (Stati Uniti d'America)